Magyarország a kanadai Windsorban megrendezendő 2016-os rövid pályás úszó-világbajnokság egyik részt vevő nemzete.

Érmesek

Eredmények

Férfi

Női

Vegyes számok

Források

2016